

Astronomia
Cratere Aksakov – cratere su Mercurio

Persone 
 Aleksandr Nikolaevič Aksakov (1832-1903) – psicologo russo
 Sergej Timofeevič Aksakov (1791-1859) – scrittore russo
 Ivan Sergeevič Aksakov (1823-1886) – scrittore russo, figlio di Sergej Timofeevič e fratello di Konstantin
 Konstantin Sergeevič Aksakov (1817-1860) – intellettuale russo, figlio di Sergej Timofeevič e fratello di Ivan